Марк Смит — распространённое в англоязычных странах сочетание имени и фамилии.
  (род. 1965) — британский автогонщик.
  (род. 1967) — американский автогонщик.
  (род. 19??) — американский сценарист.
 Смит, Марк Эдвард (1957—2018) — английский вокалист, автор песен и лидер британской группы The Fall.
 Смит, Марк Рассел (род. 1962) — американский дирижёр.
 Смит, Марк (род. 1985) — английский футболист, воспитанник футбольного клуба «Ливерпуль».